JBW est un sigle qui peut désigner :
 JBW (où JBW est le sigle de ''John Brian Naylor), un constructeur artisanal britannique de voitures de sport et de monoplaces ;
 John Buckland Wright (1897-1954), un illustrateur et graveur néo-zélandais.